wągier (zaczopowany por skórny)
 wągier (forma stadium larwalnego)